Esport:
 PBC Academic Sofia, club professional de basquetbol búlgar.
 PBC CSKA Moscou, equip rus professional de basquetbol de la ciutat de Moscou.
 PBC Ural Great Perm, club rus de basquetbol de la ciutat de Perm.
 Transport: PBC, Aeroport Internacional de Puebla, en la codificació internacional de la IATA.